Krakauer est le patronyme de :
 Alexander Krakauer (1866-1894), compositeur autrichien ;
 David Krakauer, né à New York en 1956, musicien clarinettiste spécialisé dans la musique klezmer ;
 Jon Krakauer, né en 1954 dans le Massachusetts, écrivain et alpiniste américain.